Denumirea de Vărben se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vărben, un sat în comuna Kirkovo, regiunea Kărdjali;
 Vărben, un sat în comuna Brezovo, regiunea Plovdiv.